Der Space Launch Complex 37 (SLC-37; vormals Launch Complex 37, LC-37) ist ein Raketenstartplatz auf dem Gelände der Cape Canaveral Space Force Station auf Merritt Island, Cape Canaveral in Florida, USA. Ursprünglich für Starts der Saturn I und Saturn IB im Rahmen des Apollo-Programmes erbaut, wird der Komplex heute von der United Launch Alliance für Starts der Delta IV genutzt.

Geschichte 
Der Bau des Startkomplexes begann im Juni 1959. Er wurde zusammen mit dem Launch Complex 34 im Rahmen des Apollo-Programms zum Start der Saturn I und Saturn 1B erbaut.

Ursprünglich wurden zwei Pads gebaut (37A und 37B), von denen jedoch nur Pad B verwendet wurde.

Nach dem Ende der Saturn-Flüge wurde das Gelände stillgelegt und die Anlagen Anfang der 1970er Jahre eingemottet. Erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde der Komplex reaktiviert und Pad B wird heute von der United Launch Alliance verwendet, um mit der Delta IV Heavy schwere militärische Satelliten ins All zu befördern.

Startliste 

Stand: 31. Dezember 2020

Zu geplanten Starts siehe Liste der Delta-IV-Raketenstarts #Geplante Starts.

Weblinks

Einzelnachweise 

Launch Complex 37
NASA
Bauwerk im Brevard County
Raketenstartplatz (Raumfahrt)
Verkehrsbauwerk in Florida
Boeing
United Launch Alliance